Guilly může být:

 Guilly (Indre) – vesnice v departementu Indre ve Francii
 Guilly (Loiret) – vesnice v departementu Loiret ve Francii